Bella Cup 2006 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2006 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 10–17 lipca 2006 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

2006 w polskim sporcie
2006 w tenisie ziemnym
2006